Kogöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kogöl (Bondstorps socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (1,85 ha)
Kogöl (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Kogöl (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Kogölen, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (0,2 ha)
Kogölen (Malexanders socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Kogölen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn